Любовь Алексеевна Белых (1961, Кострома) — Член Coюзa художников СССР с 1988 года, Член-корреспондент Российской академии художеств.

Биография 
Родилась в г. Костроме в 1961 г. в семье художников.

В 1974—1979 гг. училась в Московской средней художественной школе.

В 1980—1986 гг. продолжала обучение в Ленинградском институте им. И. Е. Репина, в мастерской монументальной живописи.

В 1987—1990 гг. paботала в творческих мастерских Академии художеств СССР в Москве.

Член Coюзa художников СССР с 1988 г.

В 2009 году избрана Почетным академиком Российской академии художеств.
В 2011 году награждена Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.
В 2016 году награждена Серебряной медалью Российской академии художеств.
В 2019 присвоено звание Член-корреспондент Российской академии художеств.

Участица всесоюзных, персональных, республиканских и других выставок с 1980 г.

Персональные выставки 
 1980 Кострома (Педагогический институт)
 1994 Кострома (Галерея Сирин)
 1995 Мюнхен (ФРГ/Haus der Begegnung)
 1996 Байербрунн (ФРГ/Галерея Werkstatt)
 1997 Вольфратсхаузен (ФРГ/Культурный центр Loisaschhalle)
 1999 Амбах (ФРГ/Wiedermann-Klinik)
 2000 Судиславль (Костромская область. Городской музей)
 2002 Кострома (Художественный музей)
 2002 Мюнхен (Резиденция Генерального консула России)
 2003 Москва (Центральный дом художника)
 2005 Линдау (ФРГ/Galerie im Innenhof)
 2006 Москва (Центральный дом художника)
 2007 Герольдсберг (ФРГ/Галерея Kunst bei Kannegiesser)
 2008 Кострома (Художественный музей)
 2009 Москва (РАХ)
 2010 Мюнхен
 2011 Иршенхаузен (ФРГ/Галерея Hollerhaus)
 2014 Нюрнберг (ФРГ/ Галерея Pyramide)
 2014 Иршенхаузен (ФРГ/Галерея Hollerhaus)
 2015 Майкоп (Филиал Государственного музея Востока)
 2016 Тула (Государственный художественный музей)
 2016 Кострома (Выставочный зал Дома художника)
 2016 Судиславль (Филиал Костромского художественного музея)
 2017 Иршенхаузен (ФРГ/Галерея Hollerhaus)
 2018 Москва (МОСХ России)
 2018 Москва (Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации)
 2018 Старнберг (ФРГ) Галерея KUNSTKABINETT)
 2019 Москва (Товарищество живописцев МСХ, Галерея живописного искусства)
 2019 Москва (Департамент культуры г. Москвы, Галерея Нагорная)
 2019 Вольфратсхаузен (ФРГ, Бавария. Областная клиника)
2021 Иршенхаузен (ФРГ/Галерея Hollerhaus) https://new.rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=57343
2022 Геретсрид (ФРГ/ Galerie an der Elbestrasse)
  

Картины находятся в Костромском музее изобразительных искусств, в Тульском Государственном художественном музее, в Северокавказском филиале Государственного музея востока в городе Майкоп, в музее современного искусства в Москве, в Санкт-Петербургском музее Академии художеств, в отечественных и зарубежных частных собраниях.

www.ljubov-belych.com